PDP2 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 16-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 529 амінокислот, а молекулярна маса — 59 978.

Кодований геном білок за функціями належить до гідролаз, протеїн-фосфатаз. 
Білок має сайт для зв'язування з іонами металів, іоном магнію, іоном марганцю. 
Локалізований у мітохондрії.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 16

Некатегоризовані білки